Сезон ФК «Карпати» (Львів) 2018—2019 - 26-й сезон львівського футбольного клубу Карпати у вищій лізі українського футболу. «Карпати» брали участь у змаганнях Прем'єр-ліги та кубку України.

Гравці

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Усі турніри

Чемпіонат України

Перший етап 
|}

Другий етап

Група 2 

|}

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Група 2

Перехідні матчі за право виступати в УПЛ 

 Матч припинено на 90+6 хвилині, коли Карпати вигравали 1–3, через напад вболівальників Волині на рефері. УАФ присудила Карпатам перемогу 3–0, в Волинь свій наступний домашній матч мусила грати без глядачів.

Кубок України

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що пішли з команди під час сезону

Востаннє оновлено: 8 червня 2019

Бомбардири 

Востаннє оновлено: 8 червня 2019

«Сухі» матчі 

Востаннє оновлено: 4 червня 2019

Дисциплінарні покарання 

Востаннє оновлено: 8 червня 2019

Примітки

Посилання 
 Official website

Карпати
Сезони ФК «Карпати» (Львів)